Guidotti est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Battista Guidotti (1902-1994), pilote automobile italien et manager d'écurie automobile ;
 Galgano Guidotti (1148-1181), saint de l'Église catholique ;
 Irène Guidotti (1950-), joueuse française de basket-ball ;
 Paolo Guidotti (1559-1629), peintre, sculpteur et architecte italien.

Astronomie 
 (27270) Guidotti, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien